Karl Breidenbach ist der Name folgender Personen:

* Karl Breidenbach (Politiker, 1808) (1808–1870), bayerischer Beamter und Politiker
 Karl Breidenbach (Politiker, 1871) (1871–1944), deutscher Politiker (HBB)